Hormuški tjesnac
 Hormuz (otok)
 Hormuz (okrug)